A Copa do Mundo de Esqui Alpino de 1968 foi a segunda edição da Copa do Mundo, ela foi iniciada em janeiro na Alemanha Ocidental e finalizada em abril nos Estados Unidos.

o francês Jean-Claude Killy venceu no masculino, enquanto no feminino a canadense Nancy Greene, ambos sendo bicampeonatos.

Calendário

Legenda

Masculino

Feminino

Ligações externas 
Sitio oficial  

Copa do Mundo de Esqui Alpino
1968 no esqui alpino